Пайтан:

 Пайтан — в еврейской культуре литургический поэт.
 Пайтан — индийский город штата Махараштра.